Badea se poate referi la:

Titlu 
 Badea Cârțan

Nume de familie 
 Badea Bălăceanu
 Badea Cireșanu
 Badea Clifford Chance
 Constantin Badea
 Doina Badea
 Dumitru Badea
 Gabriel Badea-Păun
 Ilie Badea Stănescu
 Ioan Alexandru Badea
 Ioana Badea
 Ionuț Badea
 Laura Badea
 Mircea Badea
 Nelu Badea
 Nicolae Badea
 Pavel Badea
 Valentin Badea

Vezi și 
 Bădescu (nume de familie)

 Bădeni (dezambiguizare)
 Bădila (dezambiguizare)
 Bădești (dezambiguizare)

 Bădeana, sat în județul Vaslui
 Bădeuți, sat în județul Suceava

Nume de familie românești